«Confident» — п'ятий студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 16 жовтня 2015.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Hollywood Records
Альбоми Island Records
Альбоми Safehouse Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном